Корнілов Борис Петрович (1907—1938) — російський поет.
 Корнілов Володимир Володимирович ( 1968) — український публіцист, політолог, журналіст.
 Корнілов Володимир Григорович (1923—2002) — російський письменник, публіцист, громадський діяч.
 Корнілов Володимир Миколайович (1928—2002) — російський поет, прозаїк, літературний критик.
 Корнілов Володимир Олексійович (1806—1854) — російський військовик, герой Оборони Севастополя.
 Корнілов Гліб Олександрович ( 1968) — заступник генерального директора телекомпанії НТН.
 Корнілов Костянтин Миколайович (1879—1957) — російський психолог, дійсний член Академії педагогічних наук РРФСР.
 Корнілов Лавр Георгійович (1870—1918) — російський генерал, монархіст, один з керівників «білого» руху в Росії.
 Корнілов Павло Денисович (1912—1946) — радянський футболіст, нападник.
 Корнілов Федір Петрович (1809—1895) — державний діяч Російської імперії

Російські прізвища